Бруну Силва (, род. 13 июля 1989, Куритиба, Бразилия) — бразильский боец смешанных единоборств, профессиональную карьеру начал в 2010 году. Бывший чемпион M-1 в среднем весе и действующий боец UFC.

Карьера в смешанных единоборствах 
Свои выступления в ММА начал в 2010 году в бразильской организации CN - Champions Night. Свой первый бой выиграл у Джуниора Эладио техническим нокаутом. Далее Бруну выступал в различных промоушенах, чередуя победы и поражения до 2012 года, пока не вышел на серию из 10 побед (8 нокаутом).

10 декабря 2016 года победная серия Бруну Силвы прервалась поражением кимурой малоизвестному в России французскому бойцу .

Бруну Силва быстро реваншировал своё поражение четырьмя победами нокаутом. Три из этих боёв были проведены в России против русских спортсменов. В бою 2 ноября 2018 года в Челябинске Бруну Силва выиграл титул чемпиона М-1, победив техническим нокаутом Артёма Фролова.

Турнир M-1 в Санкт-Петербурге, на котором 7 июня 2019 года Бруно Силва должен был защищать свой титул против Михаила Зайца, был отменен. После этого бразилец подписал контракт с UFC. Его первый поединок был запланирован уже на 22 июня в рамках Fight Night 142 против Деррона Винна. Однако из-за провала допинг-теста дебют бойца не состоялся. Согласно окончательному решению USADA, Силва был дисквалифицирован на два года.

19 июня 2021 года Бруну провёл свой первый бой в UFC, победив своего соперника нокаутом.

Титулы

M-1 Global 
 Чемпион M-1 в среднем весе (2018 год)

Статистика 

| Поражение
|align=center|22-8
| Джеральд Миршерт 
|Сдача (гильотина)
|UFC Fight Night: Вера vs. Крус
|
|align=center|3
|align=center|1:39
|Сан-Диего, Калифорния
|
|-
| Поражение
|align=center|22-7
| Алекс Перейра
|Единогласное решение 
|UFC Fight Night: Сантус vs. Анкалаев
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|22-6
| Джордан Райт
|Техническим нокаутом (удары)
|UFC 269
|
|align=center|1
|align=center|1:28
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|21-6
| Эндрю Санчес
|Техническим нокаутом (удары)
|UFC Fight Night: Лэдд vs. Дюмонт
|
|align=center|3
|align=center|2:35
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|20-6
| Веллингтон Турман
|КО (удары)
|UFC Fight Night: Корейский зомби vs. Иге
|
|align=center|1
|align=center|4:45
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|19-6
| Артём Фролов
|ТКО (удар рукой в корпус)
|M-1 Challenge 98 - Frolov vs. Silva
|
|align=center|4
|align=center|3:36
|Челябинск, Россия
|Завоевал титул чемпиона М-1 в среднем весе.
|-
|Победа
|align=center|18-6
| Александр Шлеменко
|КО (удары руками)
|M-1 Challenge 93 - Shlemenko vs. Silva
|
|align=center|1
|align=center|2:54
|Челябинск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|17-6
| Геннадий Ковалёв
|КО (удар коленом)
|RCC 2: Battles in the Cage
|
|align=center|1
|align=center|4:10
|Челябинск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|16-6
| Матеус Муссато 
|ТКО (удары)
|Katana Fight - Birthday Edition
|
|align=center|1
|align=center|1:10
|Коломбу, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center|15-6
| Мойз Римбон 
|Сдача (болевой приём кимура)
|Phoenix Fighting Championship - Phoenix 1
|
|align=center|2
|align=center|4:12
|Зук Микаэль, Ливан
|
|-
|Победа
|align=center|15-5
| Тиаго Варежао Ласередо
|Единогласное решение
|Imortal FC 4 - Dynamite
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сан-Жозе-дус-Пиньяйс, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|14-5
| Флавио Родриго Магон
|Единогласное решение
|Imortal FC 2 - Kamikaze
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сан-Жозе-дус-Пиньяйс, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|13-5
| Родриго Карлос
|КО (удары)
|AFC - Aspera FC 24
|
|align=center|1
|align=center|1:56
|Сан-Жозе, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|12-5
| Фабио Агуйар
|ТКО (удары)
|IFC - Iron Fight Combat 8
|
|align=center|2
|align=center|3:09
|Сантана (Баия), Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|11-5
| Алекс Джуниус
|ТКО (удары)
|CFP 3 - Curitiba Fight Pro 3
|
|align=center|1
|align=center|4:59
|Куритиба, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|10-5
| Хосе де Батиста 
|ТКО (удары)
|THF - The Hill Fighters 3
|
|align=center|1
|align=center|1:29
|Бенту-Гонсалвис, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|9-5
| Кассио Барбоза де Оливейра
|КО (удары)
|CF - Crajubar Fight 2
|
|align=center|1
|align=center|3:16
|Жуазейру-ду-Норти, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|8-5
| Дуглас Македо
|Нокаут (удар)
|CF - Crajubar Fight 2
|
|align=center|1
|align=center|2:39
|Жуазейру-ду-Норти, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|7-5
| Жанио да Сильва Дантас
|ТКО (удары)
|Crajubar Fight - MMA 2013
|
|align=center|1
|align=center|2:50
|Жуазейру-ду-Норти, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|6-5
| Савио Монтенегро
|ТКО (удары)
|Xoperia Fight 2 - Revenge
|
|align=center|1
|align=center|3:27
|Крату, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center|5-5
| Кассио Барбоза де Оливейра
|Сдача (болевой на ногу)
|Carpina FC 2 - Carpina Fighting Championship 2
|
|align=center|1
|align=center|3:52
|Карпина, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center|5-4
| Фелипе Диего Дантас де Оливейра
|Сдача (треугольник руками)
|PFRN - Paradise Fighting RN
|
|align=center|1
|align=center|1:36
|Кангуаретама, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|5-3
| Тиэго Буарк Сильва
|ТКО (удары)
|CSF - Campina Show Fight 3
|
|align=center|2
|align=center|4:12
|Параиба, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|4-3
| Фелипе Кезен
|Раздельное решение
|CFC - Camaragibe Fight Championship
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Камаражиби, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center|3-3
| Савио Монтенегро
|Дисквалификация (запрещённый удар)
|CFC - Ceara Fighters Championship 2
|
|align=center|3
|align=center|2:39
|Жуазейру-ду-Норти, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|3-2
| Эдуардо Мааль
|КО (удары)
|CSF - Campina Show Fight 2
|
|align=center|2
|align=center|2:13
|Параиба, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center|2-2
| Айзек Алмейда
|Сдача (треугольник руками)
|DF - Desafio Fighter 5
|
|align=center|1
|align=center|2:51
|Кажазейрас, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|2-1
| Алиссон Мура 
|КО (удары)
|DF - Desafio Fighter 4
|
|align=center|1
|align=center|4:02
|Ипаумирим, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center|1-1
| Родриго Карлос
|Сдача (удушение сзади)
|DF - Desafio Fighter 3
|
|align=center|1
|align=center|2:50
|Параиба, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Жуниор Эладио
|ТКО (травма колена)
|CN - Champions Night 14
|
|align=center|2
|align=center|2:55
|Форталеза, Бразилия
|}

Примечания

Ссылки